Циммер () — німецьке прізвище. Англійський варіант транскрипції — Зіммер.

Відомі люди:
 Адольф Циммер (; 1908—1940) — польський футболіст.
 Артур Циммер (; 1889—1945) — австрійський і німецький військовий медик, генерал-лейтенант медичної служби вермахту.
  (;  1982) — німецька співачка та модель.
 Ганс Циммер (;  1957) — німецький композитор музики до фільмів.
  (; 1890—1943) — німецький дослідник індійської культури.
  (;  1955) — німецька політична діячка, депутат Європарламенту.
 Емма Циммер (; 1888—1948) — член СС, військовий злочинець.
 Карл Циммер:
 Карл Циммер (;  1966) — американський науково-популярний письменник і блогер
 Карл Циммер (; 1911—1988) — німецький біофізик, фахівець з радіобіології.
  (; 1924—2008) — німецький каякар.

Примітки

Див. також 
 Циммерманн
 Циммерман